Het Slowaaks voetbalelftal speelde negen interlands in het jaar 2006, waaronder vier duels in de kwalificatiereeks voor het EK voetbal 2008 in Oostenrijk en Zwitserland. De selectie stond voor het derde opeenvolgende jaar onder leiding van bondscoach Dušan Galis, de opvolger van de eind 2003 opgestapte Ladislav Jurkemik. Op de in 1993 geïntroduceerde FIFA-wereldranglijst steeg Slowakije in 2006 van de 44ste (januari 2006) naar de 37ste plaats (december 2006).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Corgoň Liga 2005/06
Corgoň Liga 2006/07

Slowaaks voetbalelftal
2006